Lyon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marcus Ward Lyon
 Harold Lloyd Lyon